Luiz Antonio Valdéz (Aguascalientes, 1 de julho de 1965) é um ex-futebolista profissional mexicano, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994